Richmond je naziv mnogih gradova, škola, sveučilišta, ljudi i dr.

Ime potječe od grada Richmond u North Yorkshire, UK, koji je sam dobio ime od grada Richemont u Normandiji.

Nazivi naselja 
Richmond je naziv ovih naselja:

Australija
Richmond, New South Wales
Richmond, Queensland
Richmond, South Australia
Richmond, Tasmania
Richmond, Victoria

Kanada
Richmond, Britanska Kolumbija
Richmond, Ontario
Richmond, otok Princa Edwarda
Richmond, Quebec

Jamajka
Richmond, Jamajka

Novi Zeland
Richmond, Novi Zeland 
Richmond, Canterbury, predgrađe Christchurcha

Južnoafrička Republika
Richmond, Western Cape
Richmond, KwaZulu-Natal

UK
Richmond, Engleska
Richmond, North Yorkshire,

SAD
Richmond, Kalifornija
Richmond, Illinois
Richmond, Indiana
Richmond, Kansas
Richmond, Kentucky
Richmond, Louisiana
Richmond, Maine
Richmond, Massachusetts
Richmond, Michigan
Richmond Township, Michigan
Richmond, Minnesota
Richmond, Missouri
Richmond, New Hampshire
Richmond, New York City
Richmond, New York,
Richmond, Ohio
Richmond, Oregon
Richmond Township, Pennsylvania
Richmond, Rhode Island
Richmond, Teksas
Richmond, Utah
Richmond, Vermont
Richmond, Virginia
Richmond County, Virginia
Richmond, Wisconsin - 3 lokacije
Richmond, Shawano County, Wisconsin
Richmond, St. Croix County, Wisconsin
Richmond, Walworth County, Wisconsin

Mjesta sličnih imena 
 nekoliko naselja imena Richmond Hill
 nekoliko okruga imena Okrug Richmond

Ljudi 
Richmond može biti netko od ovih osoba:
George Richmond, Engleski slikar
Tim Richmond, NASCAR vozač

ostalo 
Richmond Football Club, Australija 
Richmond Football Club, Engleska, ragbi <!!-- an English rugby union side -->
Richmond International Raceway
USS Richmond - nekoliko brodova Američke mornarice